Arnošt I. z Hohenlohe-Langenburgu (Arnošt Kristián Karel; 7. května 1794, Langenburg – 12. dubna 1860, Baden-Baden) byl knížetem z Hohenlohe-Langenburgu.

Život 
Arnošt se narodil jako nejstarší syn knížete Karla Ludvíka Hohenlohe-Langenburského a jeho manželky Amálie Henrietty ze Solms-Baruth. 4. dubna 1825 se stal po otci 4. knížetem z Hohenlohe-Langenburgu a dosáhl hodnosti generálmajora.

18. února 1828 se třiatřicetiletý kníže v Kensingtonském paláci v Londýně oženil s o třináct let mladší princeznou Feodorou, jedinou dcerou knížete Emicha Karla z Leiningenu a Viktorie Sasko-Kobursko-Saalfeldské, a tedy nevlastní sestrou budoucí britské panovnice Viktorie. S Feodorou měl šest dětí:

 Karel Ludvík II. z Hohenlohe-Langenburgu (25. října 1829 – 16. května 1907), kníže z Hohenlohe-Langenburgu, ⚭ 1861 Maria Grathwohl (1. února 1837 – 19. května 1901), morganatické manželství
 Eliza z Hohenlohe-Langenburgu (8. listopadu 1830 – 27. února 1850), svobodná a bezdětná
 Heřman Hohenlohe-Langenburský (31. srpna 1832 – 9. března 1913), 6. kníže z Hohenlohe-Langenburgu, ⚭ 1862 Leopoldina Bádenská (22. února 1837 – 23. prosince 1903)
 Viktor z Hohenlohe-Langenburgu (11. prosince 1833 – 31. prosince 1891), ⚭ 1861 Laura von Gleichen (17. prosince 1832 – 13. února 1912), morganatické manželství
 Adléta z Hohenlohe-Langenburgu (20. července 1835 – 25. ledna 1900), ⚭ 1856 vévoda Fridrich VIII. Šlesvicko-Holštýnský (6. července 1829 – 14. ledna 1880)
 Feodora z Hohenlohe-Langenburgu (7. července 1839 – 10. února 1872), ⚭ 1858 vévoda Jiří II. Sasko-Meiningenský (2. dubna 1826 – 25. června 1914)

Kníže Arnošt zemřel 12. dubna 1860 ve věku 65 let v Baden-Badenu. Manželka jej přežila o 12 let a zemřela 23. září 1872 tamtéž.

Vývod z předků

Reference

Externí odkazy 
 

Hohenlohové
Nositelé Řádu württemberské koruny
Nositelé Řádu Fridrichova
Narození v roce 1794
Narození 7. května
Narození v Langenburgu
Úmrtí v roce 1860
Úmrtí 12. dubna
Úmrtí v Baden-Badenu
Muži